Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Newcombe e Tony Roche erano i detentori del titol , ma solo Newcombe ha partecipato in coppia con Vitas Gerulaitis.

Gerulaitis e Newcombe hanno perso nel 1º turno contro Rod Frawley e Francisco González.

Frawley e González hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Pat Du Pré che si sono ritirati.

Teste di serie
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)
n/a

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1979